Барретт, Уильям:
 Барретт, Уильям (1844—1925) — британский физик.
 Барретт, Уильям (1913—1992) — американский философ и историк философии.